Gary Ryan peut se référer à :
 Gary Ryan (né en 1972), ancien sprinteur irlandais
 Gary Ryan (philatéliste) (1916–2008), philatéliste britannique.